Лома́кино — село в составе Покровского сельсовета Гагинского района Нижегородской области. Бывший административный центр Ломакинского сельсовета. На 2017 год в селе числилось 5 улиц.

География 
Село располагается на левом берегу реки Пьяны в чернозёмном районе в 13 км восточнее районного центра — села Гагино, и в 141 км от Нижнего Новгорода. Высота центра посёлка над уровнем моря — 147 м.

Инфраструктура 
В селе имеются: школа, дом культуры, сельскохозяйственное предприятие, 2 магазина, отделение почтовой связи, ФАП.

Население

Известные уроженцы 
 Андрей Андреевич Власов (1901—1946) — советский военачальник, участник битвы за Москву. С 1942 года перешёл на сторону Германии, возглавлял Русскую освободительную армию.

Примечания 

Населённые пункты Гагинского района